Щука (Esox) — рід прісноводних риб, єдиний у родині Щукові (Esocidae)
 Щука (прізвище) — українське, білоруське прізвище.
 «Щука» — серія радянських підводних човнів періоду Другої світової війни
 «Щука» — розмовна назва Театрального інституту ім. Б. Щукіна

 Щука () — комуна в Румунії, у повіті Тіміш.
 Щука () — село в Румунії, у повіті Тіміш. Входить до складу комуни Щука.

Див. також 
 Щуки (значення)
 Щучин